Emelia Gorecka – mezzofondista britannica
 Halina Górecka – ex velocista polacca naturalizzata tedesca
 Zuzanna Górecka – pallavolista polacca, schiacciatrice